Fabriciana meridionalis är en fjärilsart som beskrevs av Karl Schawerda 1916. Fabriciana meridionalis ingår i släktet Fabriciana och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
meridionalis